Esistono più comuni francesi con questo nome:

 Mogneville.
 Mognéville.